Гео́ргий Па́влович Бре́ев (в миру Ю́рий Павлович Бреев; 8 января 1937, Москва — 29 апреля 2020) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, публицист, кандидат богословия. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском (1998—2020), настоятель храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне (1990—2009).

Являлся духовником Западного викариатства и Московской городской епархии.

Биография 
Отец Георгий Бреев (в миру Юрий Бреев) родился в Москве 8 января 1937 года в неверующей семье. Его отец Павел (ум. 1971) был родом из Тульской губернии, окончил церковно-приходскую школу, однако после приезда в Москву в 1935 году вступил в ВКП(б). Его мать родилась в крестьянской семье в Рязанской губернии. После приезда в Москву она познакомилась с Павлом Бреевым, овдовевшим после смерти первой жены и имевшим двоих сыновей.

К вере Георгий пришёл сам и крестился в 18 лет. Примером для него стала семья верующих людей Голиковых, которую они хорошо знали. Юрий Бреев общался с детьми Голиковых Вячеславом и Натальей — своей будущей невестой. Брат Натальи Вячеслав Голиков впоследствии окончил семинарию и духовную академию, принял постриг. Ныне он — игумен Питирим, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Вскоре после крещения Юрий Бреев принял решение стать священником. После службы по призыву он решил поступать в семинарию.

В 1960 году он поступил в Московскую духовную семинарию и академию. Его духовным отцом с 1962 года был схиигумен Савва (Остапенко) из Псково-Печерского монастыря. Учась в Троице-Сергиевой лавре, подружился с другим духовным чадом отца Саввы — Рафаилом (Берестовым). Хотел принять монашество, но духовник — отец Савва благословил жениться. Тогда на предпоследнем курсе академии он сделал предложение своей невесте Наталье Голиковой, и они поженились.

Через схиигумена Савву отец Георгий со своей женой познакомился с протоиереем Владимиром Ивановым, служившим в Берлине и преподававшим в Мюнхенском университете. Другими близкими друзьями семьи Бреевых стали художник Михаил Шварцман и научный сотрудник Института востоковедения Всеволод Семенцов, ставший крёстным отцом его сына.

В 1968 году он окончил семинарию, а 17 декабря 1967 года он был рукоположён в сан иерея. Вскоре после рукоположения он был направлен в клир московского храма Рождества Иоанна Предтечи на Пресне, где был третьим священником в храме. Там он прослужил 22 года. Заканчивая курс диссертацией «Психология греха по творениям Макария Египетского», он был удостоен за неё звания кандидата богословия.

В 1990 году отец Георгий получил благословение патриарха Алексия II на восстановление и организацию прихода храма иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыне. Он был назначен настоятелем этого храма. Под его руководством храм был восстановлен, в нём начались регулярные богослужения, была создана воскресная школа, развернулась просветительская и издательская деятельность. В 1998 году реставрационные работы в храме завершились, а на базе воскресной школы по благословению отца Георгия была создана школа «Живоносный источник».

В 1998 году он был назначен также настоятелем храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Под руководством отца Георгия небольшой храм в Крылатском был расширен при сохранении его архитектуры. Было выстроено отдельное здание крестильного храма и воскресной школы. Было организовано духовное образование детей, молодёжи и взрослых, и на регулярной основе организована благотворительная работа. С 1998 года по благословению протоиерея Георгия Бреева проводятся для школьников праздники славянской письменности и культуры, за что отец Георгий получил особую благодарность патриарха Кирилла.

Митрофорный протоиерей Георгий Бреев был одним из старейших московских клириков и епархиальных духовников Москвы, дважды в год он исповедывал всё московское духовенство и принимал ставленнические исповеди перед хиротонией.

В апреле 2020 года, как и годом ранее, госпитализирован с двусторонней пневмонией, подключен к аппарату ИВЛ и введён в состояние искусственной комы. Тесты не подтвердили заражение коронавирусом. Скончался 29 апреля 2020 года. Похоронен у алтаря храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, где прослужил 22 года.

Семья 
Был женат, имел двоих детей. Вдова — матушка Наталия. Сын Николай Бреев в 2008 году окончил МГУ, является генеральным директором издательства «Никея» и входит в состав издательского совета Русской православной церкви. Дочь Мария.

Высказывания

Высказывания об отце Георгие Брееве 
 «Богатый духовный и пастырский опыт о. Георгия, его рассудительность, твердость и милосердие снискали ему любовь и уважение собратьев-пастырей и многочисленной паствы, признание общественности. Он вносил и продолжает вносить свой весомый вклад в возрождение церковной жизни Первопрестольного града нашего, в восстановление порушенных в прошлом святынь, в сохранение древних московских традиций, в приумножение богатого духовного наследия». (Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II)
 «Я приношу благодарность Вам, отец Георгий, за то, что Вы во благовремении расширили этот храм, никак не повредив его архитектуре, а, наоборот, сделав его внешний и внутренний вид еще более органичным, красивым и удобным для богослужения». (Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, Приходской листок храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском № 1(40), 2018)
 «Светлый и добрый человек» (протодиакон Андрей Кураев)
 Простой приходской священник… Прот. Георгий Бреев. К 40-летию его иерейской хиротонии.
 Патриаршее поздравление протоиерею Георгию Брееву с 70-летием и 40-летием служения в священном сане
 К юбилею протоиерея Георгия Бреева
 Пастырь

Награды 
Богослужебные
 Право служения с открытыми Царскими Вратами до Херувимской (1998 год).
 Право служения с открытыми Царскими Вратами до «Отче наш» (2006 год).
 Право ношения митры.
 Право ношения второго наперсного креста с украшениями (2019 год).

 Церковные ордена
 Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2002 год).
 Орден св. блгв. князя Даниила Московского II степени (2007 год).
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени («в связи с 50-летием служения в сане пресвитера и 80-летием со дня рождения»; 25 декабря 2017)

 Государственные ордена
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, за большой вклад в укрепление гражданского мира и возрождение духовно-нравственных традиций (2000 год).

Книги и статьи 
Книги
 Протоиерей Георгий Бреев. Радуйтесь
 Протоиерей Георгий Бреев. Применение древних покаянных канонов в таинстве покаяния и исповеди с древности до настоящего времени

Статьи
 Торжество Православия // Журнал Московской Патриархии. М., 1977. № 2. стр. 39-40.
 Московская епархия. Не бойся, только веруй (Лк. 8, 50) (на 39-е зачало Евангелия от Луки) // Журнал Московской Патриархии. — 1990. — № 11. — С. 43-44.
 Современные традиции празднования Пасхи на московских приходах // Вестник пастырского семинара. — 1996. — № 1. — С. 35-41. (соавторы: Шатов А., прот., Смирнов Д., прот., Асмус В., прот., Воробьев В., прот.)
 Воспоминания о духовном сыне: [О В. С. Семенцове] // Альфа и Омега. — 1998. — № 3(17). — С. 322—334.
 Протоиерей Георгий Бреев. О чтимых иконах Богоматери

Помимо основных трудов и статей, он является рецензентом четырехтомного сборника аскетической литературы «Молитва Иисусова. Опыт двух тысячелетий».

Фильмы 
Отец Георгий Бреев снимался в документальном фильме «Флавианы», выпущенном в 2012 году продюсерским центром «Всё хорошо». Автор книги «Флавиан» и режиссёр постановщик — Александр Торик. Цель фильма — показать на примере реальных священнослужителей, что есть в нашей жизни «добрые пастыри» — отцы «Флавианы».

О самом отце Георгие Брееве и его книге «Радуйтесь» есть фильмы:
 Видеообзор книги: Радуйтесь! Протоиерей Георгий Бреев
 У книжной полки Прот Георгий Бреев Радуйтесь ТК Союз 2009.11.25

Примечания

Литература

Ссылки 
 Бреев Георгий, протоиерей.
 Протоиерей Георгий Бреев.
 45-летний юбилей о. Георгия.
 Юбилей протоиерея Георгия Бреева. Фотографии.
 «КАЖДЫЙ ВЕК ПРИНОСИТ НАМ СВОЙ ОСОБЕННЫЙ КРЕСТ».
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском. Клирики.

 Протоиерей Георгий Бреев — 45 лет — Богу и людям
 Протоиерей Георгий Бреев. Духовный отец
 Протоиерей Георгий Бреев. Духовника выбирают по духу
 «Не залезать в душу сапогами» — Прот. Георгий Бреев о грехах и исповеди (ВИДЕО)
 Сделаться «фабрикой добрых мыслей». Интервью протоиерея Георгия Бреева «Журналу Московской Патриархии»
 Протоиерей Георгий Бреев. «БАТЮШКА, КАКОГО МНЕ ЦВЕТА ОБОИ КУПИТЬ?..»
 Протоиерей Георгий Бреев. Посмотрите и увидите!
 Протоиерей Георгий Бреев. Гордость или чувство собственного достоинства?
 Протоиерей Георгий Бреев. Не вернуться ли к открытой исповеди?
 Протоиерей Георгий Бреев. Неравная битва: можно ли победить страсти?
 Протоиерей Георгий Бреев. Отойди от зла и — сотвори благо!
 Протоиерей Георгий Бреев. Любите любое дело!
 Протоиерей Георгий Бреев. Как увидеть в себе действие страстей
 Протоиерей Георгий Бреев. Иисусова молитва не для мирян?
 Сделаться «фабрикой добрых мыслей». Интервью протоиерея Георгия Бреева «Журналу Московской Патриархии»
 Протоиерей Георгий Бреев. Нужна ли человеку Церковь?
 Протоиерей Георгий Бреев: Мне всегда радостно, если я встречаю у своего собрата живую веру
 Молитесь трепетно
 Протоиерей Георгий Бреев. В чём красота и смысл старости?
 Протоиерей Георгий Бреев. Рождество Христово
 Протоиерей Георгий Бреев. О духовном руководстве
 Протоиерей Георгий Бреев: «Когда нам открываются большие возможности, мы должны благодарить Бога»
 Протоиерей Георгий Бреев. Посмотрите и увидите!
 Протоиерей Георгий Бреев. «Любовь дано пережить всем, но не все на это согласны»
 Протоиерей Георгий Бреев. Сужение сердца (Видео)
 Протоиерей Георгий Бреев: Человек учится через положительные примеры и «от противного»
 Протоиерей Георгий Бреев. Если вера охладела…
 Протоиерей Георгий Бреев. Измена. Простить или отпустить?
 Протоиерей Георгий Бреев. До послушания надо дорасти
 Отец Георгий Бреев о страстях
 Протоиерей Георгий Бреев: «Когда нам открываются большие возможности, мы должны благодарить Бога»
 Протоиерей Георгий Бреев. Имей память смертную
 Протоиерей Георгий Бреев: Время потерь
 Протоиерей Георгий Бреев: «Покаяние — это таинство, которое исцеляет душу»
 Сеять семена слова Божия: проблемы прихода десять лет назад
 Отвечает ли начальник за души подчиненных?
 Что такое епитимья?

Воспоминания (интервью) о Георгии Брееве
 Гусакова О. В. Хранители веры. О жизни Церкви в советское время. — М.: Никея, 2014. — 416 с.
 Ксения Лученко «Матушки: Жены священников о жизни и о себе». — М.: Никея, 2013. — 368 с.
 Ольга Любимова: «У меня было легкое православное детство».

Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Московской духовной семинарии
Выпускники Московской духовной академии
Кандидаты богословия
Умершие от пневмонии
Похороненные в Москве